Ledizione 1938-39 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'Újpest, che conquistò il suo quinto titolo.

Capocannoniere del torneo fu Gyula Zsengellér dell'Újpest con 56 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente

Verdetti 
 Újpest campione d'Ungheria 1938-39.
 Újpesti FC e Ferencvárosi FC ammesse alla Coppa dell'Europa Centrale 1939.
 Bocskay, Zugló SE e Salgótarjáni SE retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1938
Calcio nel 1939
Campionato ungherese di calcio